Caritasbrunnen steht für
Caritasbrunnen (Basel)
 Caritas-Brunnen (Frankfurt (Oder))
Caritasbrunnen (Kopenhagen)